Police bezeichnet:

 Police (Woiwodschaft Westpommern) (deutsch: Pölitz), eine Stadt in Westpommern, Polen
 Police nad Metují (deutsch: Politz an der Mettau), eine Stadt im Okres Náchod, Tschechien
 Police u Mohelnice (deutsch: Polleitz), eine Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
 Police u Jemnice (deutsch: Pullitz), eine Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
 Police u Valašského Meziříčí (deutsch: Politz), eine Gemeinde im Okres Vsetín, Tschechien
 Horní Police (deutsch: Oberpolitz), eine Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien

 das Wort für Polizei in mehreren Sprachen
 The Police, eine englische Rock-Band

 Police, ein Begriff aus der Versicherungsbranche, siehe Versicherungsschein

Siehe auch:
 Police FC
 Politze